Zea — gênero botânico
Zea (Venezuela) — cidade
Zea (município)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia